Beneamane – comune mauritano della regione di Hodh-Gharbi
Beneamane – comune mauritano della regione di Hodh-Charghi